Mutterschaft Mariens steht für:
 Gottesgebärerin, als Fest der Mutterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria
 1. Januar, Hochfest zu Ehren der Maria von Nazareth als Mutter Jesu
 11. Oktober, bis zur Kalenderreform von 1969 (Mutterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria)
 
sowie:
 Kirchen zu Ehren des Glaubensinhalts, siehe Muttergotteskirche